Stålberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eric Stålberg (* 1951), schwedischer Geschäftsmann
 Sebastian Stålberg (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Viktor Stålberg (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler
 Wilhelmina Stålberg (1803–1872), schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin